Ставропо́льская площадь — упразднённая площадь Санкт-Петербурга, находившаяся между Ставропольской улицей, Шпалерной улицей и Таврическим переулком.

История 
В справочнике 1836 года обозначена как Благовещенский плац. Была названа по полковой церкви Благовещение Пресвятой Богородицы Конногвардейского полка, находившейся в здании Кикиных палат.

На плане 1849 года обозначена как плац Гарнизонного батальона. На площади проходили парады батальона Гарнизонного полка.

Последнее название было дано в 1872 году по Ставропольской улице.

16 января 1964 года название было упразднено, хотя площадь существует поныне.

Литература